Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Schwyz (seit 1848).

Parteiabkürzungen 
 CSP: Christlichsoziale Partei
 CVP: Christlichdemokratische Volkspartei
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei bzw. seit 2009 FDP.Die Liberalen
 KK: Katholisch-Konservative (vor Parteigründung 1912)
 KVP: Schweizerische Konservative Volkspartei
 LVP: Liberale Volkspartei
 SP: Sozialdemokratische Partei
 SVP: Schweizerische Volkspartei

Regierungsräte

Quelle 
 Regierungsrat des Kantons Schwyz (Hrsg.): Der Stand Schwyz im Bundesstaat 1848-1998. Schwyz 1998, .

 
Liste, Schwyz Regierungsrat
Schwyz